Fiumicino har flere betydninger:

 Fiumicino – by i den italienske Lazio-region
 Leonardo da Vinci-Fiumicino Lufthavn – Italiens største lufthavn